Modrič (Laško), plaats in Slovenië
Modrič (Slovenska Bistrica), plaats in Slovenië
Luka Modrić, Kroatisch voetballer